Ashleigh Barty och Storm Sanders besegrade Darija Jurak Schreiber och Andreja Klepač i finalen med 6–1, 6–4 och vann damdubbeln vid Adelaide International 1 2022. Det var tredje gången i Bartys karriär som hon vann både singel- och dubbeltiteln vid samma turnering.

Alexa Guarachi och Desirae Krawczyk var regerande mästare, men de valde att inte tävla detta året.

Seedning
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (Första omgången)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (Första omgången)
  Darija Jurak Schreiber /  Andreja Klepač (Final)
  Coco Gauff /  Caty McNally (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2022 – Damdubbel
Adelaide International 1 2022 – Dubbel